Сергей Петрович Ставицкий (а — ) — советский вице-адмирал (1940), профессор (1935). В 1937—1938 годах начальник Военно-морской академии РКВМФ им. К. Е. Ворошилова, разработчик «Боевого устава Морских сил РККА» (1937).

Биография 

В службе в русском ВМФ с 1904 года.

Младший штурман, вахтенный офицер, ревизор, артиллерист броненосного крейсера «Диана», учебного судна «Азия», эсминца «Москвитянин», учебного корабля «Петр Великий», крейсер «Громобой», старший артиллерист (август 1914 — март 1917), старший помощник командира линейного корабля «Севастополь» Балтийского флота с марта 1917 года. Участник 1-й мировой войны. Старший лейтенант (5 сентября 1916 года).

После Октябрьской революции продолжил службу в РККФ. Участвовал в Ледовом походе Балтийского флота 1918 года. Участник Гражданской войны. Командир линейного корабля «Парижская коммуна» (апрель — ноябрь 1918 года; февраль 1919 — февраль 1920 года), линейного корабля «Петропавловск»(ноябрь 1918 — февраль 1919 года), одновременно преподаватель тактики артиллерии в Морской академии (октябрь 1919 — ноябрь 1920 года).

Участник подавления Кронштадтского мятежа (1921 год). Помощник начальника Оперативного отдела штаба Балтийского флота (декабрь 1920 — апрель 1921 года), начальник Оперативного управления штаба РККФ (апрель — ноябрь 1921 года). Преподаватель (ноябрь 1921 — апрель 1924 года), помощник начальника Военно-морской академии (апрель 1924 — май 1926 года). Командир дивизии линейных кораблей (май 1926 — октябрь 1927 года) МСБМ. Начальник кафедры общей тактики ВМА (октябрь 1927 — май 1932 года); командир бригады линейных кораблей (май — октябрь 1932 года) МСБМ. Начальника кафедры цикла тактики (октябрь 1932 — апрель 1937 года), командного факультета и кафедры общей тактики (апрель — август 1937 года), начальник академии (август 1937 — июнь 1938 года), кафедры общей тактики с июня 1938 года и командного факультета Военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова с декабря 1939 года.

Участие в Великой Отечественной войне 
В Великую Отечественную войну вступил в прежних должностях. Зам. заместителя по морской части при главнокомандующем войсками Северо-Западного направления (июль — сентябрь 1941 года). Участвовал в разработке плана морской обороны Ленинграда, в организации артиллерийского обстрела объектов противника и в руководстве морскими операциями на Балтийском море, Ладожском озере и Северном театре военных действий.

С 15 сентября по конец октября 1941 года исполняющий обязанности начальника Оперативного управления Главного морского штаба ВМФ. С конца октября по конец ноября участвовал в управлении морскими операциями на Черноморском флоте при обороне Севастополя, Керченско-Феодосийской десантной операции, обороне Таманского полуострова в должности помощника главкома вооруженных сил Крыма по морской части. В качестве представителя Главного Морского штаба участвовал в подготовке и руководстве Керченско-Феодосийской десантной операции (декабрь 1941 — январь 1942 года). Начальник Управление боевой подготовки (февраль 1942 — август 1943 года), заместитель начальника Главного морского штаба — начальник Управления боевой подготовки (август 1943 — ноябрь 1944 года). Указом Президиума Верховного Совета СССР «за умелое и мужественное руководство боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в боях с немецкими захватчиками» вице-адмирал Ставицкий 22 июля 1944 года был награждён орденом Нахимова I степени.

Заместитель начальника ВМА им. К. Е. Ворошилова по НУР (ноябрь 1944 — июнь 1950 года). Указом Президиума Верховного Совета СССР «за долголетнюю плодотворную службу в ВМФ» вице-адмирал Ставицкий был награждён 3 ноября 1944 года орденом Красного Знамени. Член Комитета по Сталинским премиям в области науки и изобретательства (март 1940 — март 1947 года). Член КПСС с 1946 года.

Ставицкий опубликовал несколько книг и десятки статей по вопросам тактики морской артиллерии и общей тактики морских сил. С июня 1950 года в отставке.

В 1935 году присвоено военное звание флагман 2-го ранга, через 5 лет (1940 год) переаттестован с присвоением военного звания вице-адмирал.

Похоронен в Ленинграде на Серафимовском кладбище.

Награды 
Награды Российской империи
 Орден Святой Анны III степени(1915), мечи и бант к нему (1916);
 Орден Святого Станислава III степени (1913);

Награды СССР
 Орден Ленина (1945);
 Четыре ордена Красного Знамени (1928, 1942, 1944, 1947);
 Орден Нахимова I степени (1944);
 Орден Красной Звезды (1936);
 Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»;
 Медаль «За оборону Ленинграда»;
 Медаль «За оборону Севастополя»;
 Медаль «За оборону Кавказа»;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота».

Отзывы 

Общую тактику читал С. П. Ставицкий. Я не встречал в жизни человека, более собранного и более экономного в изложении своих мыслей. Из напечатанной лекции С. П. Ставицкого нельзя было вычеркнуть ни одного слова или предлога, как нельзя вычеркнуть ни одной цифры из таблицы умножения. Шутки ради мы пробовали это сделать. Ничего не выходило, сразу искажался смысл. Таким С. П. Ставицкий был и в жизни. Человеком дела. Болтать попусту не любил и не умел.

Произведения 
 Введение в тактику Военно-морских сил РККА. Конспект-тезисы. Л., 1931;
 Круговая комбинированная артиллерийская диаграмма корабля. Л., 1940;
 Методические основы обороны, наступления, встречного боя. Л., 1941;
 Залпы линкора «Севастополь» // Героическая оборона Петрограда в 1919 году. Воспоминания участников. Л., 1959. С. 333—335.

Литература 
 Вопросы тактики в советских военных трудах (1917—1940 гг.). М., 1970. С. 451—469;
 Кузнецов Н. Г. Курсом к победе. М., 1975. С. 178; Доценко В. Видный ученый // Мор. сб. 1986. № 11. С. 57, 58;
 Военно-морская академия. Краткая история. Изд. 2-е, испр. и доп. Л., 1991. См. им. указ.;
 Боевая летопись Военно-Морского Флота, 1917—1941. М., 1993. См. им. указ.;
 Русский архив: Великая Отечественная. Т. 12 (1-2). М., 1997. С. 152—162, 270—273;
 Главный штаб ВМФ: история и современность. 1696—1997. М., 1998. См. им. указ.
 Морской сборник. 1986. № 11. С. 57—58.
 Близниченко С. С. Флагманы флота Азовского и Чёрного морей 1917—1945 гг. — Краснодар: Диапазон-В, 2010. — 336 с.

Примечания

Ссылки 
 Список флагманов флота 1-го ранга, флагманов флота 2-го ранга, флагманов 1-го ранга, флагманов 2-го ранга Морских сил РККА СССР (1935—1940)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)

Выпускники Морского кадетского корпуса
Моряки Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России (красные)
Моряки Великой Отечественной войны
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники обороны Севастополя (1941—1942)
Преподаватели Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Начальники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Члены КПСС
Похороненные на Серафимовском кладбище